En Pologne, Tymienice peut désigner :

 Tymienice, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Tymienice, un village dans la voïvodie de Lubusz.